Amerikai Egyesült Államok
McFarland (Kalifornia)
McFarland (Kansas)
McFarland (Missouri)
McFarland (Wisconsin)
,